Ambarawa kan syfta på:

Indonesien 

 Kecamatan Ambarawa, distrikt, Jawa Tengah, 
 Ambarawa (ort i Indonesien), Jawa Tengah,